JGA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jamnagar (India)